Janina puede referirse a:
 Janina Gavankar (1980-), actriz y cantante estadounidense;
 Janina Irizarry (1983-), cantante puertorriqueña-estadounidense;
 Ioannina, ciudad griega cuyo nombre a veces se transcribe como «Janina»;
 (383) Janina, un asteroide de la familia Themis.